Arbolito ist der Name folgender Orte in Uruguay:

 Arbolito (Cerro Largo), Ort im Departamento Cerro Largo
 Arbolito (Paysandú), Ort im Departamento Paysandú